

Geografia
Nitra – città della Slovacchia
Nitra – fiume della Slovacchia
Regione di Nitra – regione della Slovacchia
Distretto di Nitra – distretto facente parte della regione omonima
Nitra nad Ipľom – comune della Slovacchia nel distretto di Lučenec

Storia
Comitato di Nitra – antico comitato del Regno d'Ungheria
Principato di Nitra – principato medievale

Altro
Diocesi di Nitra – diocesi della Chiesa cattolica
Football Club Nitra – squadra calcistica slovacca
9543 Nitra – asteroide della fascia principale